Gentlemen Prefer Blondes ist der Originaltitel:

 eines Buches von Anita Loos (1925)
 einer Verfilmung von Malcolm St. Clair: Gentlemen Prefer Blondes (1928)
 eines auf dem Buch basierenden Musicals: Blondinen bevorzugt (Musical) (1949)
 einer Verfilmung des Musicals von Howard Hawks: Blondinen bevorzugt (1953)